Håkan Jonsson kan syfta på:
Håkan Jonsson (ämbetsman) (född 1961), jurist
Håkan Jonsson (samepolitiker) (1960–), ordförande i sametingspartiet Jakt- och fiskesamerna
Håkan Jonsson Läma (1300-talet), svensk storman under 1300-talets första hälft
Håkan Jonsson (datavetare) Svensk forskare. Verksam på Luleå tekniska universitet.